Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2005/06 (Frauen) enthält alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga der Frauen 2005/06.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Meldekontingent komplett aus. Der SAV Torgelow meldete 13 Spielerinnen, der SK Großlehna 11 und der OSC Baden-Baden sowie Rotation jeweils 10. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Mit je 8 Spielerinnen kamen der OSC Baden-Baden, Rotation Pankow und der TSV Zeulenroda aus, die meisten Spielerinnen setzte Weiß-Blau Allianz Leipzig ein, nämlich 14. Insgesamt kamen 123 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 22 keinen Wettkampf ausließen. 

Punktbeste Spielerin war Jana Jacková (Dresdner SC) mit 8,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erzielte Tamara Klink (OSC Baden-Baden). Je 7,5 Punkte erreichten Constanze Jahn (USV Halle) und Nellya Vidonyak (Karlsruher SF), wobei Jahn 10 Partien spielte, Vidonyak 11. Keine Spielerin erzielte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Tetjana Wassylewytsch (Rodewischer Schachmiezen) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien.

Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Großlehna spielende Christina Lehmann (* 1951), jüngste Spielerin die Hamburgerin Milana Smolkina (* 1993).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2005; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LAT = Lettland, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SK Großlehna

Weiß-Blau Allianz Leipzig

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

TSV Zeulenroda

SAV Torgelow

SV Walldorf

Rotation Pankow

Karlsruher Schachfreunde

USV Halle

Hamburger SK

OSC Baden-Baden 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Ergebnisdienst und DWZ-Auswertung widersprechen sich hinsichtlich der Einzelergebnisse des SK Großlehna. Diese Aufstellung beruht auf dem Ergebnisdienst; gemäß DWZ-Auswertung hätte Martina Skogvall nur eine Partie gespielt (und verloren), während Carola Richter die übrigen Partien gespielt hätte, die im Ergebnisdienst Martina Skogvall zugeschrieben werden.
 Marta Michna hieß bis zur Saison 2004/05 Marta Zielińska.
 Christina Lehmann hieß bis zur Saison 2004/05 Christina Domsgen.
 Iweta Rajlich hieß bis zur Saison 2004/05 Iweta Radziewicz.
 Jordanka Belić hieß früher Jordanka Mičić.
 Silke Schubert heißt seit der Saison 2006/07 Silke Einacker.

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 

 Schachkalender 2006. Edition Marco, Berlin 2005, ISBN 978-3-924833-53-4.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2005
Schach 2006